68 километр, или 68 км, — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Ломоносовском районе Ленинградской области на линии Санкт-Петербург—Калище. Расположена в 1 км от садоводства «Красногорские покосы» и в 3 км от заброшенной станции Краснофлотск.

Над платформой имеется навес. Билетная касса не работает с 1990-х годов. Рядом расположена автобусная остановка маршрута № 673 Ломоносов—Коваши—Сосновый Бор.

Ссылки 
 68 км на wikimapia.org

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ломоносовского района Ленинградской области